Натуральне число 206
 206 рік до нашої ери
 206 рік нашої ери